

Ludzie 
 Alexis Mendoza – piłkarz kolumbijski 
 Andrés Mendoza – piłkarz peruwiański 
 Antonio de Mendoza – hiszpański wicekról Peru
 Dayana Mendoza – wenezuelska modelka 
 Eduardo Mendoza – hiszpański pisarz związany z Barceloną 
 Manuel Mendoza – amerykański snowboardzista 
 Pedro de Mendoza – hiszpański konkwistador i kolonizator Ameryki Południowej
 Ramón Mendoza – hiszpański prawnik i przedsiębiorca
 Sergio Mendoza – honduraski piłkarz 
 Toribio Rodríguez de Mendoza – ksiądz, nauczyciel i trybun, jeden z twórców Republiki Peru

Nazwy geograficzne 
 Mendoza (prowincja) – prowincja w Argentynie
 Mendoza (rzeka) – rzeka w Argentynie
 San Rafael (Mendoza) – miasto w Argentynie (prowincja Mendoza), stolica departamentu San Rafael 
 Mendoza (miasto) – miasto w Argentynie
 Prowincja Rodríguez de Mendoza – jedna z prowincji Regionu Amazonas w Peru
 Mendoza (Peru) – stolica Prowincji Rodríguez de Mendoza (Dystrykt San Nicolás)

Kluby i stadiony piłkarskie 
 Argentino Mendoza – argentyński klub piłkarski w Guaymallén (miasto Mendoza)
 Deportivo Maipú Mendoza – argentyński klub piłkarski w mieście Mendoza
 Estadio Rafael Mendoza – wielofunkcyjny stadion w La Paz (Boliwia)
 Gimnasia y Esgrima Mendoza – argentyński klub piłkarski (miasto Mendoza)
 Guaymallén Mendoza – argentyński klub piłkarski w Rodeo de la Cruz (miasto Mendoza) 
 Independiente Rivadavia Mendoza – argentyński klub piłkarski w mieście Mendoza
 Luján de Cuyo Mendoza – argentyński klub piłkarski w Luján de Cuyo (miasto Mendoza) 
 San Martín Mendoza – argentyński klub piłkarski w mieście

Broń 
 Karabin maszynowy Mendoza RM2 – meksykański ręczny karabin maszynowy
 Pistolet maszynowy Mendoza HM-3 – meksykański pistolet maszynowy

Inne 
 (3868) Mendoza – planetoida w Układzie Słonecznym
 Mendoza – rodzaj pająków
 Alonso de Mendoza – stacja metra w Madrycie 
 Gruby pies Mendoza – brytyjski serial animowany
 Kodeks Mendoza – średniowieczny dokument opisujący historię pierwszych władców i życie codzienne Azteków
 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas – uniwersytet w Chachapoyas (Peru)
 Port lotniczy Mendoza – międzynarodowy port lotniczy miasta Mendoza w Argentynie